Zhongying bezeichnet:

 Zhongying (Hefeng) (中营镇), Großgemeinde im Kreis Hefeng in der chinesischen Provinz Hubei
 Zhongying (Qinglong) (中营镇), Großgemeinde im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhongying (Binchuan) (钟英傈僳族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Lisu und Yi im Kreis Binchuan in der chinesischen Provinz Yunnan